Curgenven ist der Familienname folgender Personen: 
 Gerald Curgenven († 1959), letzter Gutsherr von Trevalga
 Gilbert Curgenven, englischer Kricketspieler
 Henry Curgenven, englischer Kricketspieler
 William Curgenven, englischer Chirurg und Kricketspieler